Desa Glagahwero kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Glagahwero (administrativ by i Indonesien, lat -8,18, long 113,63), Jawa Timur, 
 Desa Glagahwero (administrativ by i Indonesien, lat -8,14, long 113,81), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar